Мандзій Андрій (1914—1972) — український військовик, громадський діяч у Венесуелі.
 Мандзій Андрій Васильович (нар. 1988) — український спортсмен-саночник. Учасник зимових Олімпійських ігор. Майстер спорту України.
 Мандзій Богдан Андрійович (1933—2017) — професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання, доктор технічних наук. Заслужений працівник освіти України.
 Мандзій Богдан Мирославович (нар. 1933) — український педагог, вчений у галузі радіотехніки.
 Мандзій Василь Михайлович (нар. 1952) — український діяч культури.
 Мандзій Зенон Миколайович (нар. 1921) — український громадський діяч.
 Мандзій Ірина Богданівна (нар. 1970) — українська журналістка, власкор газети «Вільне життя плюс».
 Мандзій Любомира Степанівна (1973—2021) — тимчасово виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України.
 Мандзій Сергій Володимирович (нар. 1974) — український політик, народний депутат України 9-го скликання.

Українські прізвища